William Gowers kan syfta på:

* William Frederick Gowers (1875–1954), brittisk kolonial ämbetsman
 William Richard Gowers (1845–1915), brittisk neurolog
 William Timothy Gowers (född 1963), brittisk matematiker